Шепенупет II (д/н — бл. 650 до н. е.) — давньоєгипетський діяч, Дружина бога Амона у 700—650 роках до н. е.

Життєпис 
Походила з XXV династії. Донька фараона Піанхі. Замолоду була вдочерена своєю стрийною Аменердіс I, яка мала теократичну владу у Фівах. 710 року до н. е. Шепнупет стала «Божественою обожнювачкою» Амона.

Близько 700 року до н. е. після смерті Аменердіс I стає новою Дружиною бога Амона. Тим самим було закріплено теократичну владу принцес. Шепенупет II фактично відтіснила від влади свого стриєчного брата Гаремахета.

У 670 році вдочерила доньку фарона Тахарки — Аменердіс, яка згодом стала Божественною обожнювачкою Амона. Втім з 660-х років до н. е. світську владу вимушена була розділити з наміником Фів Монтуемхетом. Останній зберігав свій вплив до самої смерті.

З 663 року до н. е. після пограбування Фів ассирійськими військами Ашшурбаніпала все не мала значної політичної ваги. Проте мала вплив серед жрецтва. У 656 році до н. е. підтримала дії фараона Псамметіха I на зміцненні влади у Верхньому Єгипті. У 654 році до н. е. вдочерила доньку фараона — Нітокріс I.

Померла близько 650 року до н. е. Поховано у некрополі Медінет Абу.

Джерела 
 Jürgen von Beckerath: Handbuch der ägyptischen Königsnamen (= Münchner Ägyptologische Studien. Band 49). 2. verbesserte und erweiterte Auflage, von Zabern, Mainz 1999, ISBN 3-8053-2591-6, S. 210.
 Franco Cimmino, Dizionario delle dinastie faraoniche, Bompiani, ISBN 88-452-5531-X

Дружини бога Амона
Принцеси Стародавнього Єгипту